Неме́цкий у́гол:
 Немецкий угол () — название косы в месте впадения Мозеля в Рейн в Кобленце. 
 Немецкий угол (также голландский угол ()) — термин для обозначения специфического приёма фотографии или кино.